Algorithmus von Hopcroft und Tarjan bezeichnet Algorithmen der Graphentheorie, die von den Informatikern John E. Hopcroft und Robert Tarjan publiziert wurden.

Ein Algorithmus testet, ob ein Graph  planar ist.    

Ein weiterer Algorithmus berechnet die Zerlegung eines Graphen in 2-Zusammenhangskomponenten. 

Ein weiterer Algorithmus berechnet für einen zusammenhängenden ungerichteten Graphen ohne Brücken eine stark zusammenhänge Orienterung der Kanten, siehe Satz von Robbins.

Einzelnachweise 

Algorithmus (Graphentheorie)